Sheepwash ist Ortsname in England:

 Sheepwash (Devon)
 Sheepwash (Northumberland)
 Sheepwash (North Yorkshire)
Siehe auch:
 Sheepwash Channel
 Sheepwash Point